Kimmo Kinnunen, um atleta finlandês.
Kimmo Wilska, jornalista da Finlândia.
Kimmo Pallonen, um atleta finlandês.
Desambiguação